

Persone 
 Giulia Enders – scrittrice tedesca
 John Franklin Enders – scienziato statunitense, Premio Nobel per la medicina 1954
 Johannes Enders – sassofonista tedesco
 Klaus Enders – pilota motociclistico tedesco
 René Enders – atleta tedesco

Altro 
 EastEnders – soap opera inglese
 Zone of the Enders – videogioco sviluppato e pubblicato dalla Konami nel 2001